Der Scottish League Cup wurde 1957/58 zum 12. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 10. August 1957 und endete mit dem Finale am 19. Oktober 1957 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen Partick Thistle durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel traf Celtic auf die Rangers im Old Firm. Die Bhoys erreichten zum zweiten Mal infolge sowie insgesamt das Endspiel im Ligapokal. Die Rangers erreichten nach 1947, 1949 und 1952 zum vierten Mal das Finale. Beide Vereine standen sich erstmals seit 30 Jahren in einem Finale gegenüber. Durch einen 7:1 Endspielsieg der Bhoys in Green ging das Finale als Hampden in the Sun in die Geschichte ein. Es stellt bis heute den Rekordsieg und Niederlage der beiden Rivalen, sowie den Rekordsieg in einem Pokalfinale in Großbritannien dar. Die TV-Übertragung wurde während des Spiels vorzeitig beendet. Die restlichen Aufnahmen des Spiels wurden erst im Jahr 1990 veröffentlicht. Bekanntheit erhielt das Foto von Dick Beattie, in dem er sieben Finger zeigt. In der schottischen Meisterschaft wurde Celtic Tabellendritter, die Rangers Vizemeister hinter Heart of Midlothian.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. August und 1. September 1957.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 2. und 4. September 1957.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 11. September 1957. Die Rückspiele fanden am 14. September 1957 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 28. September 1957.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1957/58 bei statto.com

1957/58
Fußballsaison 1957/58